Hr eller HR har flere betydninger:
 HR – Hardness Rockwell, international fastlæggelse af et materiales hårdhed
 .hr – et nationalt topdomæne der er reserveret til Kroatien (Republika Hrvatska)
 Home run – en bold, der slås ud af stadionet i baseball eller softball
 Hertzsprung-Russell diagrammet – et stjerneklassifikations skema
 Human Resource – personalehåndtering
 Human Resource Management – en ledelsesstil
 HR-chef – personalechef
 Hotel- og Restaurantskolen

Se også
 Bo Hr. Hansen – en dansk manuskriptforfatter